Андрій Пінчук

 Пінчук Андрій Михайлович (1943) — український юрист.
 Пінчук Андрій Павлович (1980) — народний депутат України V і VI скликання, член Партії регіонів.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок